Куньлунь:

 Куньлунь — горная система в Китае.
 Куньлунь — китайская антарктическая научно-исследовательская станция.

 «Куньлунь Ред Стар» — китайский клуб КХЛ.
 «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» — китайский клуб МХЛ.
 КРС-БСУ — китайский клуб ВХЛ.